УЕФА Лига шампиона 2018/19. је 64. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 27. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Такмичење је почело прелиминарном рундом 26. јуна 2018. године, а финална утакмица је одиграна 1. јуна 2019. на стадиону Ванда Метрополитано у Мадриду (Шпанија).

Учешће екипа

Распоред екипа

Екипе

Календар такмичења

Прелиминарна рунда 
Прелиминарна рунда је била турнирског типа. Победник ове рунде пласирао се у прво коло квалификација за Лигу шампиона. Поражене екипе наставиле су са такмичењем у другом колу квалификација за Лигу Европе 2018/19.

Жреб за прелиминарну рунду је одржан 12. јуна 2018. године. Полуфиналне утакмице су игране 26. јуна, а финална 29. јуна 2018. године. Домаћин турнира био је Гибралтар.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Поражене екипе настављају са такмичењем у другом колу квалификација за Лигу Европе 2018/19.

Жреб за прво коло квалификација је одржан 19. јуна 2018. године. Прве утакмице су игране 10. и 11. јула, а реванш мечеви 17. и 18. јула 2018. године.

|}

Друго коло квалификација 
Друго коло квалификација је подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе у оба дела настављају са такмичењем у трећем колу квалификација за Лиге Европе 2018/19.

Жреб за друго коло квалификација је такође одржан 19. јуна 2018. године. Прве утакмице су игране 24. и 25. јула, а реванш мечеви 31. јула и 1. августа 2018. године.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Треће коло квалификација 
Треће коло квалификација је подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе из Стазе првака настављају са такмичењем у колу плеј-офа Лиге Европе 2018/19. Поражене екипе из Стазе лиге стичу право учешћа у групној фази Лиге Европе 2018/19.

Жреб за треће коло квалификација је одржан 23. јула 2018. године. Прве утакмице су игране 7. и 8. августа, а реванш мечеви 14. августа 2018. године.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Плеј-оф 
Коло плеј-офа је подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе у оба дела настављају са такмичењем у групној фази Лиге Европе 2018/19.

Жреб за доигравање је одржан 6. августа 2018. године. Прве утакмице су игране 21. и 22. августа, а реванш мечеви 28. и 29. августа 2018. године.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Групна фаза 

Жреб за групну фазу је одржан 30. августа 2018. године у Монаку.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 

Жреб је одржан 17. децембра 2018. године. Прве утакмице су игране 12, 13, 19. и 20. фебруара, а реванш мечеви 5, 6, 12. и 13. марта 2019. године.

|}

Четвртфинале 
Жреб је одржан 15. марта 2019. године. Прве утакмице су игране 9. и 10. априла, а реванш мечеви 16. и 17. априла 2019. године.

|}

Полуфинале 
Жреб је одржан 15. марта 2019. године. Прве утакмице су игране 30. априла и 1. маја, а реванш мечеви 7. и 8. маја 2019. године.

|}

Финале

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Види још 
 Лига Европе 2018/19.
 Групна фаза Лиге шампиона 2018/19.
 Нокаут фаза Лиге шампиона 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница УЕФА Лиге шампиона на сајту УЕФА

 
Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Лига шампиона